Pulso - em inglês, pulse
Ou ainda:
Pulse (álbum de Pink Floyd)
Pulse (álbum de Front 242)
Pulse (álbum de Toni Braxton)
Pulse (filme de 1995)
Pulse (fragrância)

Desambiguação